Euthüdémosz – Ókori görög filozófus
 Euthüdémosz – Platón dialógusa
 I. Euthüdémosz görög-baktriai király
 II. Euthüdémosz görög-baktriai király